PTU steht für

 Police Tactical Unit, eine Einheit der Polizei in Hongkong
 Polskie Towarzystwo Ubezpieczen, ein Versicherungsunternehmen in Polen
 Power Transfer Unit, ein System zur Leistungsübertragung zwischen zwei getrennten Hydrauliksystemen
 Powiat Turecki, eine polnische Stadt mit Kfz-Kennzeichen PTU
 Product and Technology Unit, Teilbereiche von SAP
 PTU (Film) (2003), einen Spielfilm von Johnnie To
 Punjab Technical University in Jalandhar, Indien
 Propylthiouracil, ein Arzneimittelwirkstoff
 physikalisch-technische Urkundenuntersuchung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

PTU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Turecki in der Woiwodschaft Großpolen

Abkürzung